Il torneo individuale maschile ai Giochi olimpici di Tokyo del 2020 si è svolto dal 29 luglio al 1º agosto 2021 al Kasumigaseki Country Club. Al torneo hanno preso parte 60 giocatori provenienti da 35 nazioni.

Il vincitore è stato lo statunitense Xander Schauffele, con un punteggio complessivo di 266 colpi (18 sotto il par); al secondo posto si è classificato lo slovacco Rory Sabbatini (267 colpi, -17) e al terzo il golfista di Taipei Pan Cheng-tsung (269 colpi, -15), al termine dello spareggio per il terzo posto.

Risultati 

* - vincitore al playoff

Collegamenti esterni 

M